Вервен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.
 Фонтен-ле-Вервен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена.